As línguas pareci-uaurá (brasílico waurá), (também pareci-wauja, línguas Mato Grosso ou línguas Xaray-Xingu) são um grupo de línguas aruaques faladas no estado do Mato Grosso, Brasil.

Línguas 
As línguas são:

Xingu
Uaurá (wauja/waurá), Mehinaku
Yawalapiti
Xaray
Salumã
Pareci
† Sarave

(† = língua extinta)

Comparação lexical 
Comparação lexical entre o pareci, o waurá, e o yawalapiti:

Alguns cognatos lexicais entre o pareci e as línguas xingu (o uaurá e o yawalapiti):

Ver também 
 Línguas aruaques

Pareci-Waura